Poenaru oder Poénaru ist der Familienname folgender Personen:

 Gheorghe Poenaru (* 1956), rumänischer Fußballspieler und -trainer
 Petrache Poenaru (1799–1875), rumänischer Revolutionär und Erfinder
 Sorin Poenaru (* 1938), rumänischer Fechter
 Valentin Poénaru (* 1932), rumänisch-französischer Mathematiker